

Geografia 
Germania
 Pankow – distretto (Bezirk) di Berlino
 Pankow – quartiere (Ortsteil) di Berlino compreso nell'omonimo distretto
 Pankow-Schönhausen – nome colloquiale del quartiere Niederschönhausen di Berlino
 Pankow-Heinersdorf – nome colloquiale del quartiere Heinersdorf di Berlino
 Groß Pankow – comune del Brandeburgo
 Groß Pankow – frazione del comune di Siggelkow nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Klein Pankow – frazione del comune di Siggelkow nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Musica 
 Pankow – gruppo di musica elettronica italiano attivo dalla fine degli anni settanta
 Pankow – gruppo di musica rock tedesco attivo negli anni ottanta
 Live in Pankow – brano inciso nel 1984 dal gruppo italiano dei CCCP Fedeli alla linea, presente nel singolo Ortodossia e nel live Live in Punkow

Persone 
 James Pankow – trombonista e arrangiatore statunitense
 John Pankow – attore statunitense
 Rudy Pankow – attore statunitense

Altro 
 Pankow – stazione della metropolitana di Berlino